Чемпіонат світу з бейсболу — міжнародний турнір з бейсболу, що проводився раз на 2 роки під егідою ІБАФ. Востаннє відбувся у 2011 році.

З 2004 року проводиться аналогічний турнір для жінок.

Призери чемпіонатів світу

Медалі 

  

Чемпіонати світу
Бейсбольні змагання